6-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди женщин 2005 проводился в городе Гватемала (Гватемала) с 26 ноября по 4 декабря 2005 года с участием 14 команд.

В Гватемале и городе Гватемала женский Панамериканский чемпионат проводился во 2-й раз.

Панамериканским чемпионом (в 6-й раз в своей истории и 6-й раз подряд) стала сборная США, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Венесуэлы.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 7 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф
«?» — результат этого матча в источниках не найден, известно общее количество побед и поражений команды, в группе B у некоторых команд и количество побед/поражений неизвестно, но по контексту в источниках понятно, какие места в группе какие команды заняли и какие команды вышли в этап плей-офф с каких мест

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

«W, L» — победа или поражение в этом матче, точный результат в источниках не найден
В матче Венесуэла — Пуэрто-Рико в источнике явно ошибочно указано, что победила Пуэрто-Рико, из дальнейшего контекста (медального этапа и итоговой классификации) видно, что победила Венесуэла

Медальный этап 

«W, L» — победа или поражение в этом матче, точный результат в источниках не найден

Итоговая классификация

Примечания 

2005 год в софтболе
2005
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Гватемале

Панамериканские чемпионаты в Гватемале
Софтбол
Ноябрь 2005 года
Декабрь 2005 года